Jméno Wallace je součástí více názvů a příjmení více osob.

 Wallace (příjmení) – příjmení mnoha osob
 Wallace (kráter na Marsu)
 Wallace (kráter na Měsíci)
 Wallaceova linie – hranice mezi ekosystémy Asie a Austrálie
 Wallaceův monument – památník ve skotském Stirlingu
 Wallace (Nové Skotsko) – město v Kanadě
 Wallace (Victoria) – město v Austrálii
 Wallace a Gromit – britská série krátkých animovaných filmů z plastelíny